Il doppio maschile del Pilot Pen Classic 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Peter Fleming e Guy Forget erano i detentori del titolo, ma solo Forgetha partecipato in coppia con Yannick Noah.

Forget e Noah hanno battuto in finale 5–7, 7–6, 7–5 Boris Becker e Eric Jelen.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Guy Forget /  Yannick Noah (campioni)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (semifinale)

 Christo Steyn /  Danie Visser (secondo turno) 
 Peter Doohan /  Laurie Warder (secondo turno) 
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (quarti di finale) 
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Classic 1987